Kerkeind (Deurne), buurtschap in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kerkeind (Oisterwijk), buurtschap in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kerkeind (Sint-Michielsgestel), buurtschap in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kerkeind (Riel), de dorpskom van Riel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kerkeind (Teteringen), een vanaf 1980 gebouwde wijk in Teteringen, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Kerkeind (West Betuwe), buurtschap in de Nederlandse provincie Gelderland
Kerkeind (Schoonebeek), dorpsonderdeel in de Nederlandse provincie Drenthe

Zie ook
 Kerkeinde
 Kerkeindse Heide